Il doppio del torneo di tennis Caloundra International 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Luczak e Shannon Nettle che hanno battuto in finale Robert Smeets e Aleksandar Vlaski 64-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Robert Smeets /  Aleksandar Vlaski (finale)
 Rameez Junaid /  Frederik Nielsen (quarti di finale)

 Ivo Klec /  Jan Mašík (primo turno)
 Mark Nielsen /  Horia Tecău (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caloundra International 2005